Kore har flere betydninger:
 Kore (gudinde) – en gudinde i den græske mytologi, Demeters datter, oprindeligt en gammel chthonisk guddom, identisk med Persephone
 Kore (statue) – kunsthistorisk betegnelse for de græske statuer af unge kvinder, for eksempel, de arkaiske marmorfigurer fra Akropolis og karyatider fra Erechtheion
 Kore (måne) – en af planeten Jupiters måner
 Kore, signalbærende (kerne)tråd i (telegraf)kabel
 Kore, et drengenavn

Steder 
 "Koresand" – stor sandbanke sydvest for Mandø i Vadehavet
 Kore (Togo) – en landsby i Doufelgou præfekturet i Kara-regionen i det nordøstlige Togo.
 Baniéré Kore – en kommune og landsby i Cercle af Nioro i Kayes regionen syd-vestlige Mali.
 Kore Maïroua ofte stavet "Koremairwa" – en landsby og kommune i det sydvestlige Niger.
 Kore University of Enna, på italiensk Università Kore di Enna – et universitet

Andet 
 "Korre" – en vestjydsk betegnelse for et specielt fiskegarn

Se også 
 Korend